Shine () — песня, с которой De Toppers представляли Нидерланды на конкурсе «Евровидение-2009», который прошёл в Москве.

Авторы песни «Shine» Бас ван ден Хеувел () и Гордон () — он же «Гер ван де Вестелакен» ().

Ремиксы 

25 февраля 2009 стало известно, что песня, с которой De Toppers представили Голландию в Москве претерпит некоторые стилевые изменения.
Известный голландский Диджей Джон Маркс, () создал новую «Shine New Wave Eurovision 2009 Mix» версию песни. Кроме ранее упомянутой, «Shine» получила также и «Shine radio edition» — собственно которую и исполнили De Toppers во втором полуфинале 14 мая и специальную, расширенную «Shine Club extended mix» версии. Европейская презентация ремиксов состоялась 13 марта 2009 года.

См. также 

 Нидерланды на конкурсе песни Евровидение 2009
 Конкурс песни Евровидение 2009

Ссылки 
 ''Официальный Евровидение сайт De Toppers, online начиная с 13 марта''' ,
 Официальный сайт Нидерланды — ESC 2009 
 Официальный сайт Евровидения

Примечания 

Песни «Евровидения-2009»
Песни Нидерландов на «Евровидении»